RaggaBangg – polska grupa wykonująca muzykę z pogranicza raggamuffin, dub reggae i hip-hopu. Powstała w 2011 roku w Warszawie z inicjatywy rapera Fu, znanego m.in. z występów w grupie Zipera, producenta muzycznego DJ 600V i wokalisty/rapera Spalto związanego z Bajman Soundsystem.

W czerwcu 2012 roku formacja podpisała kontrakt wydawniczy z wytwórnią muzyczną Prosto. Premiera debiutanckiego albumu projektu pt. RaggaBangg odbyła się 27 sierpnia 2012 roku. Gościnnie w nagraniach wzięli udział m.in. Reggaenerator z zespołu Vavamuffin, Cheeba z EastWest Rockers, Bas Tajpan, Pono, Tomson oraz DJ Kebs. Wydawnictwo poprzedził opublikowany w lipcu teledysk do utworu „Szukam bucha (naturalny haj)” zrealizowany przez Fotoholizm.

Dyskografia

Teledyski

Przypisy 
 
Polskie zespoły hip-hopowe
Polskie zespoły reggae